Název Zboží se vztahuje na více objektů:

obecně
 Zboží, hmotný statek, jenž bývá předmětem obchodu
Zboží.cz, název nákupního rádce a cenového srovnávače od Seznamu
názvy lidských sídel
(vycházejí z historického významu zboží = majetková držba pozemků)
 Kamenné Zboží, obec v okrese Nymburk
 Malé Zboží, část města Poděbrady v okrese Nymburk
 Velké Zboží, část města Poděbrady v okrese Nymburk
 Zboží (Habry), část města Habry v okrese Havlíčkův Brod
 Zboží (zámek), zámek stojící na návsi ve stejnojmenné vesnici, části města Habry
 Zboží (Úbislavice), část obce Úbislavice v okrese Jičín
 Zboží (Dvůr Králové nad Labem), část města Dvůr Králové nad Labem v okrese Trutnov
jiné
 zboží, lašské nářeční pojmenování pro obilí

Externí odkazy